Арса́нов — чеченская фамилия. Известные носители:

 Арсанов, Ахмет Баудинович (род. 1933) — чеченский государственный и политический деятель, заместитель министра лесного хозяйства Чечено-Ингушской АССР, Председатель Временного Высшего Совета Чечено-Ингушской ССР, Глава Временной Администрации Чечено-Ингушской ССР, представитель президента России в Чечено-Ингушской ССР, народный депутат России;
 Арсанов, Бахауддин (1893—1962) — сын Дени Арсанова.
 Арсанов, Ваха Хамидович (1958—2005) — активный участник чеченского конфликта в 1990—2000-е гг.
 Арсанов, Дени (1851—1917) — основатель одного из крупнейших вайнахских братств (вирдов), относящихся к накшбандийскому течению суфийского ислама.
 Арсанов, Саидбей Арсанович (1889—1968) — чеченский писатель.
 Арсанов, Хож-Ахмед Магомедович (род. 1971) — бывший мэр Грозного.

 Арсанова, Фатима Арсановна (1898—1918) — медсестра, участница Гражданской войны.